Gleichlaufschwankung steht für:
 Gleichlaufschwankung, Geschwindigkeitsschwankungen bei Aufnahme und Wiedergabe von analogen Tonträgern
 Gleichlaufschwankung (Band), eine Punkrock-Band aus Halle an der Saale